K'inich Kan B'ahlam II (635-702)–  re di Palenque, conosciuto anche come Chan Bahlum
 K'inich K'uk' B'ahlam II (? – ?) – re di Palenque
 K'uk' B'ahlam I (397-435) – fondatore della dinastia nella città Maya di Palenque